Об'єкти NGC
Жираф (сузір'я)
Галактики
Група галактик IC 342/Маффея
Астрономічні об'єкти, відкриті 1883